Кала́нка — многозначный термин:
 Каланка — река в Алтайском крае, Россия.
 Каланка (геология) — геологическая формация в виде узкой и глубокой долины с крутыми краями в западной части Средиземноморья.
 Каланка или бедленд — острогребневой рельеф с глубокими ветвистыми водомоинами в глиняном карсте.
 Кала́нки — колонок, сибирские куницы.

 Каланки () — местное название тихих скалистых бухт на побережье Лионского залива. Обилие каланок дало название одному из французских национальных парков — Каланки (фр.).